Slovo Edmond má více významů, které jsou uvedeny níže:

rodné jméno
 Edmond About – francouzský spisovatel, novinář a kritik umění
 Edmond Audran – francouzský varhaník a operetní skladatel
 Edmond Behles, také Edmund Behles – italský fotograf německého původu
 Edmond de Goncourt – francouzský spisovatel, vydavatel a literární kritik
 Edmond Halley, také Edmund Halley – anglický astronom, geofyzik, matematik, meteorolog, fyzik a demograf
 Edmond Haxhinasto – albánský politik, ministr zahraničí
 Edmond Kapllani – albánský fotbalista
 Edmond Konrád – český dramatik a divadelní kritik
 Edmond O'Brien – americký herec
 Edmond Privat – švýcarský esperantista, historik a vysokoškolský pedagog
 Edmond Richard – francouzský kameraman
 Edmond Rostand – francouzský básník
 Edmond James de Rothschild – francouzský podnikatel
 Edmond Thieffry – belgický stíhací pilot

příjmení
 Emmanuel Edmond (* 1996) – nigerijský fotbalista
 Frank Edmond (* 1966) – německý fotbalista
 William Edmond (1755–1838) – americký politik

fiktivní postavy
 Edmond Dantés – hlavní hrdina knihy Hrabě Monte Cristo

geografie
 Edmond (Kansas) – město v Kansasu
 Edmond (Oklahoma) – město v Oklahomě

umění
 Edmond (divadelní hra) – divadelní hra z roku 1982 od Davida Mameta
 Portrét šílenství, v angl. originále Edmond – americké filmové drama z roku 2005 na motivy divadelní hry

podobná jména
 Edmonds
 Edmund
 Edmunds